Нове-Място ( — «Новый город») — название городов и гмин в Польше:

Города 
 Нове-Място-Любавске — город в Варминско-Мазурском воеводстве
 Нове-Място-над-Пилицон — город в Мазовецком воеводстве

Гмины 

 Нове-Място — в Мазовецком воеводстве
 Нове-Място-Любавске — в Варминско-Мазурском воеводстве
 Нове-Място-над-Вартон — в Великопольском воеводстве
 Нове-Място-над-Пилицон — в Мазовецком воеводстве

См. также 
 Нове-Место